bł. Małgorzata Colonna (1255–1284) – włoska klaryska, mistyczka
 bł. Małgorzata z Città di Castello (1287–1320) – włoska tercjarka dominikańska
 bł. Małgorzata Ebner (1291–1351) – bawarska dominikanka, mistyczka
 bł. Małgorzata Sabaudzka (1382–1464) – markiza Montferrat, dominikanka
 bł. Małgorzata Lotaryńska (1463–1521) – francuska tercjarka franciszkańska
 bł. Małgorzata Pole (1473–1541) – hrabina Salisbury, męczennica
 bł. Małgorzata Rutan (1736–1794) – francuska szarytka, męczennica
 bł. Małgorzata Oh (ok. 1800–1868) – koreańska męczennica
 bł. Małgorzata Bays (1815–1879) – szwajcarska tercjarka franciszkańska, mistyczka, stygmatyczka
 bł. Małgorzata Szewczyk (1828–1905) – polska zakonnica, założycielka serafitek
 bł. Małgorzata Maria López de Maturana (1884–1934) – założycielka mercedariuszek misjonarek

Zobacz też:
 Święta Małgorzata